Rinaldi puede hacer referencia a:

Personas 
Alessandro Rinaldi, futbolista italiano.
Anita Rinaldi, actriz porno húngara cuyo verdadero nombre es Anita Skultety.
Ann Rinaldi, escritora estadounidense.
Antonio Rinaldi, arquitecto italiano.
Antonella Rinaldi, actriz de voz italiana.
Bianca Rinaldi, actriz brasileña.
Carlos Rinaldi, guionista y director de cine argentino.
Claudio Rinaldi, periodista italiano.
Daniel Rinaldi, periodista de espectáculos argentino.
Dina Rinaldi, periodista italiana, directora del Pioniere.
Douglas Rinaldi, futbolista brasileño.
Felipe Rinaldi, sacerdote italiano.
Franco Rinaldi, pintor italiano.
Gilmar Rinaldi, futbolista brasileño.
Giulio Rinaldi, boxeador italiano.
Giuseppe Rinaldi, actor italiano.
Jorge Rinaldi, futbolista argentino.
Giuseppe Rinaldi, conocido como Kaballà, cantante y músico italiano.
Leonor Rinaldi, actriz argentina cuyo nombre verdadero era Felisa Leonor Bivorio.
Lou Rinaldi, político canadiense.
Margherita Rinaldi, soprano italiana.
Massimo Rinaldi, actor de voz italiano.
Michele Rinaldi, futbolista italiano.
Nadia Rinaldi, actriz italiana.
Nicholas Rinaldi, escritor estadounidense.
Odorigo Rinaldi, historiador italiano.
Rosa Rinaldi, sindicalista y política italiana.
Salvatore Giovanni Rinaldi, obispo italiano.
Susana Rinaldi, actriz y cantante de tango argentina.
Walter Rinaldi, compositor y músico italiano.

Miscelánea 
Marina Rinaldi, casa de moda italiana.